Der Seat Arona ist ein Automodell von Seat. Er wird nur ohne Allradantrieb angeboten und gilt als Crossover. Er wird seit Herbst 2017 im Seat-Stammwerk in Martorell gefertigt.

Modellgeschichte 
Der Seat Arona wurde am 26. Juni 2017 der Fachpresse und via Facebook Live-Stream in Barcelona vorgestellt. Die Weltpremiere fand im September 2017 auf der IAA in Frankfurt am Main statt. Eine Erdgasversion 1.0 TGI debütierte auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2018. Eine überarbeitete Version des Arona präsentierte Seat am 15. April 2021.

Der Name Arona folgt der Tradition von Seat, wonach die Modelle nach spanischen Orten oder Gegenden benannt werden. Arona ist eine Stadt auf Teneriffa.

Der Arona basiert wie der Seat Ibiza V, der Škoda Kamiq und der VW T-Cross auf dem Modularen Querbaukasten A0 der Volkswagen AG. Zum Modelljahr 2019 wurden Modifikationen am Motor vorgenommen. Dabei kommen die Motorversionen mit dem Zusatz „evo“' zum Einsatz. Bessere Elastizität durch geringere innere Reibung sowie die höhere Endgeschwindigkeit sind das Ergebnis dieser Änderungen. Ab dem Kalenderjahr 2021 leistet die stärkste Dreizylinder-Version statt 85 nur noch 81 kW, um die Abgasnorm Euro 6d zu erfüllen. Die Karosserie des Arona unterscheidet sich vom Ibiza, wodurch z. B. das Kofferraumvolumen um 45 Liter auf 400 Liter anstieg.

Ausstattung 
Der Seat Arona wird bei Markteinführung in den Ausstattungslinien Arona (Basis), Reference, Style, XCELLENCE und FR (Formula Racing) angeboten. Die Linien XCELLENCE (Komfort) und FR (Sport) gelten bei Seat beide als höchste Ausstattungslinie; sie sprechen verschiedene Käufergruppen an.

Technische Daten

Ottomotoren 

 Werte in runden Klammern für Modelle mit optionalem Getriebe

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2017 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 89.459 Seat Arona neu zugelassen worden. Mit 22.604 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 SEAT Online Modellübersicht

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi